Caitlyn (Kaitlyn) – celtyckie imię żeńskie
 Kaitlyn, właśc. Celeste Beryl Bonin (ur. 1986)– amerykańska wrestlerka i modelka

Osoby o imieniu Kaitlyn 
 Kaitlyn Lawes  (ur. 1988) – kanadyjska curlerka, mistrzyni olimpijska z 2014
 Kaitlyn Maher (ur. 2004) – amerykańska piosenkarka dziecięca, wystąpiła w America's Got Talent